Trog bezeichnet:

 einen großen offenen länglichen Behälter, siehe Trog (Behälter)
 im Verkehrswegebau das Trogbauwerk
 eine Einrichtung zur Wasserversorgung von Dampflokomotiven, siehe Trog (Eisenbahn)
 im Bergbau ein selbständiges Schutzsystem, die Wassertrogsperre
 den Aufenthaltsbereich eines Schiffes im Schiffshebewerk
 als Flurname eine Mulde oder Vertiefung, siehe Flurform
 in der Geomorphologie die Talform Trogtal
 in der Geomorphologie das Sedimentbecken
 eine Zone niedrigen Luftdrucks, siehe Trog (Meteorologie)
 den Originaltitel des Films Das Ungeheuer

Trog ist der Name von:
 Trog (Gemeinde Anger), Ortsteil von Anger (Steiermark), Bezirk Weiz, Steiermark
 Trog (Gemeinde Stainz), Ortschaft und Katastralgemeinde von Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Personen:
 Hans Trog (1864–1928), Schweizer Kunsthistoriker, Journalist und Theaterkritiker
 Johann Jakob Trog (1807–1867), Schweizer Politiker und Richter

TROG ist die Abkürzung für:
 Tiroler Raumordnungsgesetz

Siehe auch:

 Troch

Abkürzung